Zwergapfelbaum bezeichnet:
 eine Zuchtform des Apfelbaums, siehe Kulturapfel
 den sogenannten Paradiesapfel Malus pumila